Апоко́ронас () — община (дим) в Греции на севере острова Крит на побережье Критского моря в периферийной единице Ханья в периферии Крит. Население  жителей по переписи 2011 года. Площадь 315,478 квадратного километра. Плотность 40,6 человека на квадратный километр. Административный центр — Врудес, исторический центр — Вамос. Димархом на местных выборах 2014 года избран Хараламбос Кукианакис ().

Община создана в 2010 году () по программе «Калликратис» при слиянии общин Армени, Вамос, Еорьюполис, Крионерида и Фрес, и сообщества Аси-Гонья.

Административное деление 

Община (дим) Апокоронас делится на 6 общинных единиц.

Примечания

Ссылки
 

Димы Крита
Ханья